Hatsik, une communauté rurale du marz d'Armavir, en Arménie ;
 Hatsik, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie.